Американка Серена Уильямс — победитель турнира

Прошлогодняя чемпионка — китаянка Ли На — не защищала свой титул.

Общая информация 

Женский одиночный турнир собрал девятнадцать представителей Top20 мирового рейтинга: из лидеров не выступила только прошлогодняя чемпионка Ли На, которая завершила профессиональную карьеру в прошлом сезоне. Из их числа семь дошли до четвертьфиналов. Главной неожиданностью стало выступление несеянной американки Мэдисон Киз, которая на турнире обыграла в том числе Петру Квитову (№ 4) и Винус Уильямс (№ 18) и вышла в полуфинал. Американке на этой стадии пришлось сразиться со своей соотечественницей и первым номером посева Сереной Уильямс, другую полуфинальную пару составили россиянки Мария Шарапова (№ 2) и Екатерина Макарова (№ 10). В итоге в финал вышли первые две сеянных на турнире: Уильямс и Шарапова. Американка ранее выигрывала турнир пять раз (в 2003, 2005, 2007, 2009 и 2010 годах) и ни разу не проигрывала в финале. Россиянка же вышла в финал в Австралии в четвёртый раз (до этого в 2007, 2008 и 2012 годах) и один раз завоевала титул в 2008 году. В финале Австралийского чемпионата Шарапова и Уильмс встретились второй раз, сыграв до этого в 2007 году, когда победила Серена. И на этот раз американка сумела завоевать титул, победив здесь уже в 6-й раз: по этому показателю она сравнялась с Нэнси Уинн-Болтон, которая побеждала ещё до Открытой эры, а больше них на турнире побеждала только Маргарет Корт, которая завоевала в общей сложности 10 титулов.

Всего в основном турнире приняло участие 10 представительниц России, но никому, кроме Шараповой и Макаровой, не удалось пройти дальше второго раунда.

Посев 

 ' Серена Уильямс (Титул)
  Мария Шарапова (Финал)
  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Ана Иванович (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Эжени Бушар (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Анжелика Кербер (Первый раунд)
  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Доминика Цибулкова (Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
  Андреа Петкович (Первый раунд)
  Сара Эррани (Третий раунд)
  Елена Янкович (Первый раунд)
  Луция Шафаржова (Первый раунд)

<ol start=17>
  Карла Суарес Наварро ''(Первый раунд)
  Винус Уильямс ''(Четвертьфинал)
  Ализе Корне ''(Третий раунд)
  Саманта Стосур ''(Второй раунд)
  Пэн Шуай ''(Четвёртый раунд)
  Каролина Плишкова ''(Третий раунд)
  Анастасия Павлюченкова ''(Первый раунд)
  Гарбинье Мугуруса ''(Четвёртый раунд)
  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Третий раунд)
  Элина Свитолина ''(Третий раунд)
  Светлана Кузнецова ''(Первый раунд)
  Сабина Лисицки ''(Первый раунд)
  Кейси Деллакква ''(Второй раунд)
  Варвара Лепченко ''(Третий раунд)
  Зарина Дияс ''(Третий раунд)
  Белинда Бенчич (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Дарья Гаврилова (Первый раунд)
  Осеан Додан (Второй раунд)
  Дуань Инъин (Первый раунд)
  Оливия Роговска (Первый раунд)
  Арина Родионова (Первый раунд)
  Сторм Сандерс ''(Первый раунд)

<ol start=7>
  Ирина Фалькони (Второй раунд)
<li>  Чжан Кайчжэнь (Второй раунд)
  Вера Звонарева (PR, Второй раунд)
<li>  Бетани Маттек-Сандс (PR, Третий раунд)
<li>  Ромина Опранди (PR, Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Дениса Аллертова (Второй раунд)
  Рената Ворачова (Первый раунд)
  Луция Градецкая (Третий раунд)
  Унс Джабир (Первый раунд)
  Татьяна Мария (Первый раунд)
  Петра Мартич (Первый раунд)
  Александра Панова (Второй раунд)

<ol start=8>
<li>  Урсула Радваньская (Первый раунд)
<li>  Евгения Родина (Первый раунд)
<li>  Анна Татишвили (Второй раунд)
<li>  Стефани Форетц (Первый раунд)
<li>  Ришел Хогенкамп (Первый раунд)
<li>  Юлия Путинцева (LL, Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые